Александр Ноздрачёв:
 Ноздрачёв, Александр Васильевич (род. 1946) — российский государственный деятель.
 Ноздрачёв, Александр Данилович (1931—2022) — советский и российский учёный.